Серж Ленг (; , , Франция — , , США) — американский , член знаменитой группы «Николя Бурбаки».

Член Национальной академии наук США (1985).

Биография 
Ленг родился в Париже в 1927 году, переехал в Калифорнию, будучи подростком. Степень бакалавра получил в Калифорнийском технологическом институте, а степень Ph.D. — в Принстонском университете, под руководством Эмиля Артина. Работал в основном в области алгебры, теории чисел и алгебраической геометрии. Также известен как выдающийся педагог — в особенности известен учебник «Алгебра» (1-е издание 1965 года, русский перевод 1968 года). В 1999 году за свои многочисленные книги по математике был награждён премией Стила.

Занимался активной общественной деятельностью, был социалистом, выступал против вьетнамской войны. Остановил выдвижение политолога Сэмюэла Хантингтона в члены Национальной академии наук США, уличив того в фальсификации исторических фактов и ненаучном использовании псевдоматематических методов. Известно его спорное утверждение о том, что ВИЧ не вызывает СПИДа, а вся информация на эту тему является объективно недоказанной, а получена благодаря субсидиям фармацевтических компаний. Эти же компании, по мнению Ленга, обогащаются благодаря лекарствам, нацеленным на увеличение Т-тел, что, опять же, никак не помогает не заболеть СПИДом.

Книги на русском языке 
 Ленг С. Алгебра. — : Мир, 1968.
 Ленг С. Алгебраические числа. —  Мир, 1972.
 Ленг С. Введение в теорию дифференцируемых многообразий. —  Мир, 1967.
 Ленг С. Математические беседы для студентов. — Ижевск: «Удмуртский университет», 2000.
 Ленг С. Основы диофантовой геометрии. —  Мир, 1986.
 Ленг С. SL2(R) —  Мир, 1977.
 Ленг С. Эллиптические функции. —  Наука, 1984.
 Ленг С. Введение в алгебраические и абелевы функции. —  Мир, 1976.

Примечания

Ссылки 
 
 Interview with Serge Lang by Anthony Liversidge (1993). Lang describes at length his method of File making.
 AMS memorial article
 Serge Lang Memorial HIV/AIDS Archive

Алгебраические геометры
Бурбаки
Математики XX века
Выпускники Средней школы Беверли-Хиллз
Преподаватели Йельского университета
Антивоенные активисты США
Движение по отрицанию ВИЧ/СПИДа
Члены Национальной академии наук США
Лауреаты премии Коула